Gałęzie osierdziowe () – nieliczne, drobne gałązki piersiowego odcinka aorty zstępującej zaopatrujące w krew tylną ścianę osierdzia.

Przypisy 

Tętnice